Acajutiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Acajutiba (ort), Bahia, 
 Acajutiba (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar